Сан Фелис има више значења:

 Сан Фелис (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелис (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику